Hobbs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Horton Holcombe Hobbs
 Thomas W. Hobbs